Olaszország
Solbiate, település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében
Solbiate Arno, település Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében
Solbiate Olona, város Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében